Beatriz Merino (1947-), femme politique péruvienne ;
 Delfina Merino (1989-), joueuse argentine de hockey sur gazon. ;
 Edgar Merino (1987-), agent de joueuses de football chilien ;
 Francisco Merino (1963-), karatéka espagnol ;
 Gustavo Gutiérrez Merino (1928-), prêtre, philosophe et théologien péruvien ;
 Ignacio Merino (1817-1876), peintre péruvien ;
 Igor Merino (1990-), coureur cycliste espagnol ;
 Jesús Merino (1954-), coureur cycliste espagnol ;
 José Luis Merino (1927-2019), réalisateur et scénariste espagnol ;
 José Toribio Merino (1915-1996), amiral chilien ;
 Juan Merino (1970-), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Juan José Abril (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 Manuel Merino (1961-), homme d'État péruvien, président de la république du Pérou ;
 Pedro Merino (1987-), coureur cycliste espagnol ;
 Próspero Merino (1943-1981), footballeur péruvien ;
 Roberto Merino (1982-), footballeur péruvien.

Voir aussi 
 Aéroport international Arturo Merino Benítez
 Merino, une municipalité du Colorado aux États-Unis

Homonymie de patronyme